Tichý, Tichy se puede referir a:
 Miloš Tichý
 Miroslav Tichý

Tichy 
 Gérard Tichy
 Herbert Tichy
 Ijon Tichy

Véase también 
 Tichá